B-VM i håndbold 1992 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1992 (mænd)
 B-VM i håndbold 1992 (kvinder)